Wspólna polityka rolna UE

Zobacz też
 WPRyb - wspólna polityka rybołówstwa UE